15-я гвардейская отдельная армейская Демблинская ордена Александра Невского авиационная эскадрилья связи она же  591-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи  — авиационная воинская часть ВВС РККА в Великой Отечественной войне.

Боевой путь 
Отдельная авиационная эскадрилья 2-й танковой армии сформирована 29 апреля 1943 года. На вооружении состояли самолеты У-2.

23 июня 1943 года эскадрилья переименована в 591-ю отдельную армейскую авиационную эскадрилью связи.

Летом-осенью 1943 года эскадрилья принимала участие в Черниговско-Припятской операции. При выполнении оперативно-боевых и разведовательных вылетов отличились командир эскадрильи капитан Ив. В. Фадин, штурман эскадрильи капитан А. Ив. Гаврилов, командир звена мл. лейтенант В. Ив. Михайлов.

В январе-феврале 1944 года, во время проведения Корсунь-Шевченковской операции эскадрилья выполняла дневные и ночные вылеты на связь и на доставку боеприпасов наступающим частям 2-й танковой армии. При выполнении оперативно-боевых заданий отличились лётчики мл. лейтенант Г. М. Гусаренко и ст. сержант Н. В. Фурсов.

При выполнении ответственных заданий штаба управления тыла армии отличился пилот эскадрильи мл. лейтенант В. Ив. Вандышев и за своевременную доставку донесений и выполнение оперативных вылетов в сложных метеорологических условиях был награжден орденом Славы III степени.

Весной 1944 года эскадрилья отличилась во время проведения Уманско-Ботошанской операции, разгрома 8-й немецкой армии и освобождении города Умань. При выполнении оперативно-боевых заданий штаба 2-й танковой армии отличились командир эскадрильи майор Ив. В. Фадин, заместитель командира эскадрильи капитан В. А. Хомич, командир звена лейтенант Б. Н. Скопин, лётчики мл. лейтенанты Ф. А. Горбачёв и Дм. И. Иваненко, стрелки-бомбардиры мл. лейтенанты С. М. Храмцов и В. Ев. Шабалин.

Летом 1944 года в составе 2-й танковой армии эскадрилья участвовала в проведении Люблин-Брестской операции и за отличие при занятии города Демблин получила почётное наименование «Демблинская». При выполнении заданий командования отличились штурман эскадрильи ст. лейтенант П. Ф. Дорошенко, командир звена лейтенант А. А. Кусков, штурман звена В. Ев. Шабалин, лётчик лейтенант В. Ив. Вандышев, лётчики мл. лейтенант Л. Ив. Дыханов и сержант Н. П. Печерицкий.

1 декабря 1944 года эскадрилья была преобразована в 15-ю гвардейскую отдельную авиационную Дембинскую эскадрилью связи.

Во время проведения Варшавско-Познанской операции лётчики эскадрильи выполнили 230 оперативно-боевых вылетов на связь по заданию штаба 2-й гвардейской танковой армии. При выполнении заданий командования отличились командир эскадрильи гвардии капитан В. А. Хомич, заместитель командира эскадрильи гвардии ст. лейтенант А. А. Кусков, штурман эскадрильи гвардии ст. лейтенант П. Ф. Дорошенко, командир звена гвардии ст. лейтенант Г. М. Гусаренко, командир звена гвардии лейтенант Дм. И. Иваненко, лётчики гвардии лейтенанты В. Ив. Вандышев, Ф. А. Горбачев и В. Р. Луценко, гвардии мл. лейтенанты Н. В. Фурсов и В. А. Вольный, гвардии сержант Н. П. Печерский.

Во время проведения Берлинской операции лётчики эскадрильи выполнили 58 оперативно-боевых вылетов на связь. При выполнении заданий командования отличились командир эскадрильи гвардии капитан В. А. Хомич, заместитель командира эскадрильи гвардии ст. лейтенант А. А. Кусков, штурман эскадрильи гвардии ст. лейтенант П. Ф. Дорошенко, командир звена гвардии ст. лейтенант Г. М. Гусаренко, командир звена гвардии лейтенант Г. Т. Зайцев, командир звена гвардии лейтенант Дм. И. Иваненко, штурман звена гвардии лейтенант С. М. Храмцов, штурман звена гвардии лейтенант В. Ев. Шабалин, лётчики гвардии мл. лейтенанты В. А. Вольный и Н. В. Фурсов, гвардии сержант Н. П. Печерицкий, стрелок-бомбардир гвардии мл. лейтенант Гр. Ив. Члегов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года «за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Плате и проявленные при этом доблесть и мужество» 15-я гвардейская отдельная армейская авиационная Демблинская эскадрилья связи награждена орденом Александра Невского.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам эскадрильи объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За отличие в боях за овладение городом Демблин .

Командование эскадрильи 
 Командир эскадрильи:
  капитан,  Фадин Иван Владимирович
  гвардии капитан Хомич Владимир Александрович

 Начальник штаба эскадрильи:
  старший лейтенант Богатырев Пётр Васильевич
   старший лейтенант, гвардии капитан Турчак Григорий Иванович (с сентября 1943 г.)

 Заместитель командира эскадрильи:
  старший лейтенант, капитан Хомич Владимир Александрович
  гвардии старший лейтенант Кусков Анатолий Алексеевич

 Штурман эскадрильи:
   капитан Гаврилов Александр Иванович
  гвардии старший лейтенант Дорошенко Пётр Фёдосьевич

 Начальник химической службы эскадрильи:
  гвардии мл. техник-лейтенант Огородов Иван Никифорович

 Старший техник эскадрильи:
  старший техник-лейтенант Никулин Сергей Алексеевич
  гвардии старший техник-лейтенант Мудрак Григорий Панфилович (с 1944 г.)

Ссылки 
 Перечень № 24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941—1945 гг..

Литература 
 Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945 / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др.  — М.: Воениздат, 1985.

Примечания